Kazimierz Moszyński (1873–), prawnik, urzędnik II RP, burmistrz Złoczowa, poseł na Sejm RP II i III kadencji
 Kazimierz Moszyński (1881–1966), prawnik, urzędnik II RP, wojewoda tarnopolski
 Kazimierz Moszyński (1887–1959), etnograf, etnolog, slawista